Bellinzona (gemeente), een stad en gemeente in het kanton Ticino.
Bellinzona (district), een district waarvan de vorige gemeente de hoofdplaats is.
Bellinzona (kanton), een voormalig kanton.
AC Bellinzona, de plaatselijke voetbalvereniging